Komsomol'skaja 
 Komsomol'skaja – stazione della linea Avtozavodskaja della metropolitana di Nižnij Novgorod in Russia
 Komsomol'skaja-Radial'naja – stazione della linea Sokol'ničeskaja della Metropolitana di Mosca
 Komsomol'skaja-Kol'cevaja – stazione della linea Kol'cevaja della Metropolitana di Mosca

Pagine correlate 

Komsomol
Komsomol'sk
Komsomol'skij